Sestre so lahko:
 več sester
 Sestre (skupina) - glasbena skupina
 Sestre (film) - film